Ел Кармелито има више значења:

 Ел Кармелито (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармелито, Лос Лаурелес (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармелито (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармелито (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармелито (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармелито (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармелито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармелито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику